Каниве́ц:

 Канивец, Владимир Васильевич (1923—2017) — советский прозаик и драматург, эссеист, журналист. Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Шевченко
 Канивец, Николай Александрович (род. 1982) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Канивец, Олег Леонидович (род. 1963) — украинский политик.
 Канивец, Фёдор Яковлевич (1923—2004) — донской хлебороб, Герой Социалистического Труда.